Cheryl Donegan – artista statunitense
 Dan Donegan – chitarrista statunitense
 Dorothy Donegan – pianista jazz statunitense
 Lonnie Donegan – cantante e chitarrista britannico